«Карнавал бесчестия» (, ром. Biyeolhan geori) — южнокорейский фильм 2006 года в жанре неонуар, снятый режиссером Ю Ха. Этот фильм стал вторым в трилогии «уличная серия» среди «Однажды в школе» (2004) и «Каннамский блюз» (2015).

Сюжет 
Ким Пён Ду (Чо Ин Сон) — босс маленькой банды. Обе его семьи, родная и криминальная, испытывают серьёзные финансовые трудности. Именно поэтому он решается на очень опасное задание — убить прокурора, который досаждает боссу Пён Ду, господину Хвану (Чхон Хо Чжин). Параллельно Пён Ду помогает своему старому другу-режиссёру Мин Хо (Нам Гун Мин) в написании сценария для фильма про бандитов.

В ролях 
 Чо Ин Сон — Ким Пён Ду
 Чхон Хо Чжин — президент Хван
 Ли По Ён — Хён Чжу
 Чин Гу — Чон Су
 Юн Чже Мун — Сан Чоль
 Нам Гун Мин — Мин Хо

Награды и номинации 
Кинопремия «Голубой дракон» 2006

 Номинация «Лучший актёр»: Чо Ин Сон.
 Номинация «Лучший режиссёр»: Ха Ю.
 Номинация «Лучший актёрский дебют»: Чин Гу.

 2006 

 «Лучший актёр»: Чо Ин Сон.
 Номинация «Лучший режиссёр»: Ха Ю.
 Номинация «Лучшая роль второго плана»: Чин Гу.
 «Лучший монтаж»: Пак Кок Чи.
 «Лучший монтаж»: Чон Джин Хи.
 Номинация «Лучшая музыка»: Чо Ён Ук.

Азиатская кинопремия 2007

 Номинация «Лучший монтаж»: Чон Чин Хи.
 Номинация «Лучший монтаж»: Пак Кок Чи.

Кинопремия «Большой колокол» 2007

 Номинация «Лучший фильм».
 Номинация «Лучший актёр»: Чо Ин Сон.
 Номинация «Лучшая роль второго плана»: Чхон Хо Чжин.
 Номинация «Лучший сценарий»: Ха Ю.

 2007

 Номинация «Лучший актёр»: Чо Ин Сон.
 Номинация «Лучший сценарий»: Ха Ю.
 Номинация «Лучший актёрский дебют»: Чин Гу.

Примечания

Ссылки 
 «Карнавал бесчестия» на imdb.com   
 «Карнавал бесчестия» на hancinema.net  
 «Карнавал бесчестия» на koreanfilm.org  

Фильмы-боевики Республики Корея
Фильмы о мафии
Фильмы-триллеры Республики Корея
Детективные фильмы Республики Корея
Неонуар
Фильмы Ю Ха
Фильмы Республики Корея 2006 года